La formula molecolare CH3NO può indicare:
 Formammide
 Ossazidirina
 Formaldossima

Formule molecolari